Сезон MLS 2011 () — 99-й сезон по футболу санкционированным ФИФА в США и Канаде, 33-й сезон национальной лиги первого дивизиона и 16-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. Сезон начался 15 марта 2011 года и завершился 20 ноября 2011 года. В турнире приняло участие 18 команд (16 из США и 2 из Канады).

Чемпионский титул в третий раз в истории MLS завоевал клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб «Гэлакси» также в четвёртый раз стал обладателем трофея Supporters’ Shield, за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы «Портленд Тимберс» и «Ванкувер Уайткэпс» официально вошли в состав MLS как новые члены лиги.

Клуб «Канзас-Сити Уизардс» был переименован в «Спортинг Канзас-Сити».

В связи с добавлением двух новых клубов на западном побережье, «Хьюстон Динамо» был переведён в Восточную конференцию.

В связи с приходом двух новых клубов в лигу общее количество игр сыгранных каждой командой было увеличено с 30 до 34. Турнир плей-офф Кубка MLS был расширен с восьми команд до десяти. Начиная с этого сезона, лучшим трем командам из каждой конференции был гарантирован выход в плей-офф. Четыре следующие лучшие команды по общему количеству набранных очков участвовали в двух отборочных играх, победители которых присоединялись к первой шестерке в полуфиналах конференций.

Тренерские изменения

Клубы-участники

География

Стадионы 

 «Ванкувер Уайткэпс» играл домашние матчи на «Эмпайр Филд», прежде чем перебраться на реконструированный «Би-Си Плэйс» 2 октября 2011 года.

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Западная конференция

Общий зачет 
Примечание: Так как чемпионат разыгрывается между конференциями, таблица общего зачёта в MLS не используется и предоставляется лишь для наглядности.

Результаты матчей

Лидеры регулярного чемпионата

Бомбардиры 

Источник: Статистика на официальном сайте лиги — голы

Голевые передачи 

Источник: Статистика на официальном сайте лиги — передачи

|}

Награды

Награды года

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации.

Награды месяца

Еженедельные награды

Команда недели

Плей-офф Кубка MLS 
В плей-офф выходили три лучших команды из каждой конференции. Четыре следующие лучшие команды по общему количеству набранных очков участвовали в двух отборочных играх, победители которых присоединялись к первой шестерке в полуфиналах конференций. Клубы «Даллас», «Колорадо Рэпидз», «Коламбус Крю» и «Нью-Йорк Ред Буллз» были посеяны под номерами от 7 до 10 в соответствии с количеством набранных очков в общем зачете. Полуфиналы конференций состояли из двух матчей, каждая из команд играла в гостях и на домашнем стадионе. Финальные игры конференций состояли из одного матча проводившемся на поле команды набравшей большее количество очков в регулярном чемпионате.

По традиции, стадион для проведения финальной игры за Кубок MLS был отобран заранее. 10 мая 2011 года, комиссионер лиги MLS Дон Гарбер объявил, что домашний стадион команд «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Чивас США», «Хоум Дипо Сентер», был избран для проведения финального матча. Впоследствии, благодаря этому счастливому совпадению, команде «Лос-Анджелес Гэлакси» довелось выиграть Кубок у себя на домашнем поле.

Правило выездного гола в MLS не использовалось. В случае ничьей команды играли два 15-минутных дополнительных тайма, по окончании которых, если счёт оставался ничейным, назначались послематчевые пенальти.

Примечание: так как клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл Supporters’ Shield, набрав наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, ему была гарантирована встреча в полуфинале конференции с наиболее слабым соперником из отборочных игр.

Отборочные игры

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Спортинг Канзас-Сити» вышел в финал по суммарному счёту 4:0.

«Хьюстон Динамо» вышел в финал по суммарному счёту 3:1.

Западная конференция 

«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в финал по суммарному счёту 3:1.

«Реал Солт-Лейк» вышел в финал по суммарному счёту 3:2.

Финалы конференций

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
Статистика посещаемости MLS в 2011 году

2011
2011 год в футболе